Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 1908 des compétitions de tennis aux Jeux olympiques d'été qui s'est disputé en salle sur les courts en parquet du Queen's Club du 6 au 11 mai 1908 à Londres.

Résultats

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Simple dames de tennis en salle aux Jeux olympiques d'été de 1908
 Double messieurs de tennis en salle aux Jeux olympiques d'été de 1908

Lien externe 
  Base de données, site officiel du CIO

Navigation 

Tennis aux Jeux olympiques de 1908
Jeux olympiques Simple messieurs
Mai 1908